Royal Flush steht für:

 Royal Flush, Kartenkombination beim Poker, siehe Hand (Poker) #Royal Flush
 Wilsberg: Royal Flush, deutscher Film von Reinhard Münster (2008)